Čtyřhra juniorů Australian Open 2017 probíhala ve druhé polovině ledna 2017. Do deblové soutěže melbournského grandslamu nastoupilo třicet dva párů tvořených hráči, kteří splňovali kritéria juniorské kategorie. Obhájcem titulu byl australský pár Alex De Minaur a Blake Ellis, jehož členové se rozhodli soutěže nezúčastnit.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený tchajwansko-čínský pár 17letých juniorů Hsu Yu-hsiou a Čao Ling-si, kteří ve finále zdolali novozélandsko-portugalskou Finn Reynolds a Duarte Vale po setech 6–7, 6–4 a v rozhodujícím supertiebreaku poměrem míčů 10–5. Každý z vítězů získal premiérový grandslamový titul kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si připsal 270 bodů.

Nasazení párů 
  Toru Horie /  Wu I-ping (semifinále)
  Marvin Möller /  Naoki Tadžima (1. kolo)  Ergi Kırkın /  Corentin Moutet (1. kolo)
 ' Hsu Yu-hsiou /  Čao Ling-si (vítězové)
  Alexei Popyrin /  Kacper Żuk (semifinále)
  Zizou Bergs /  Jišaj Oli'el (2. kolo)
  Zsombor Piros /  Michail Sokolovskij (1. kolo)
  Finn Bass /  Trent Bryde (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2017
Juniorský tenis v roce 2017